Carum atrosanguineum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten och Ivan Petrovich Kirilov. Carum atrosanguineum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
atrosanguineum